

Toponymes 

San Juan (, en français) peut faire référence aux toponymes suivants :

San Juan, capitale de la province de San Juan;
 Le Río San Juan, rivière qui parcourt la province du même nom.

San Juan de Pasto, capitale du département de Nariño.
 Río San Juan, rivière.

, ville de la province de San José.

San Juan de Sagua, ville de la province de Pinar del Río
 San Juan y Martínez, ville de la province de Pinar del Río
 Pic San Juan, montagne du centre de Cuba

Alcázar de San Juan, dans la province de Ciudad Real, (communauté autonome de Castille-La Manche) ;
 San Juan de Aznalfarache, dans la province de Séville (Andalousie). C'est aussi le nom du pont qui rejoint la ville à Séville ;
 Las Cabezas de San Juan, dans la province de Séville (Andalousie) ;
 Villanueva de San Juan, dans la province de Séville (Andalousie) ;
 San Juan (Requena), village de la municipalité de Requena (Province de Valence) ;
 San Juan, un quartier d'Igorre, dans la province de Biscaye ;
 San Juan, un quartier de Muskiz, dans la province de Biscaye ;
 San Juan, un quartier d'Ubide, dans la province de Biscaye ;
 San Juan, un quartier de Bergara, dans la province du Guipuscoa.

San Juan, ville située dans le comté de Hidalgo au Texas ;
 Le nom de  () est porté par quatre comté des États-Unis situés respectivement dans le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Utah et l'État du Washington :
 le comté de San Juan (Colorado),
 le comté de San Juan (Nouveau-Mexique),
 le comté de San Juan (Utah),
 le comté de San Juan (Washington) ;
 Îles San Juan, dans l’État de Washington, nom de la partie américaine de l'archipel de San Juan dans le nord-ouest des États-Unis d’Amérique ;
 Bassin de San Juan, bassin de drainage et bassin structural de la région des Four Corners au sud-ouest du pays ;
 San Juan Hill, ancien quartier de New York ;
 La rivière San Juan, une rivière du sud-ouest des États-Unis, affluent du fleuve Colorado ;
 La forêt nationale de San Juan, située dans le sud-ouest du Colorado.

San Juan, département d'Intibucá.
 San Juan, municipalité du département de La Paz.
 San Juan de Flores, municipalité du département de Francisco Morazán.
 San Juan de Opoa, municipalité du département de Copán.
 San Juan Guarita, municipalité du département de Lempira.

San Juan de Ulúa, forteresse protégeant le port maritime de Veracruz.

Département du Río San Juan, un des 15 départements du Nicaragua.
 Le Río San Juan, un fleuve reliant le Lac Nicaragua à l'Océan Pacifique.

localité de la province de Chiriqui
 localité de la province de Colon
 localité de la province de Veraguas
 localité de la province de Coclé
 localité de la province de Herrera

, district de la région d'Ancash;
 , district de la région de Huancavelica.

San Juan, une municipalité de la province d'Abra.
 San Juan, une municipalité de la province de Batangas.
 San Juan, une municipalité de la région de Grand Manille.
 San Juan, une municipalité de la province d'Ilocos Sur.
 San Juan, une municipalité de la province de Leyte du Sud.
 San Juan, une municipalité de la province de Siquijor.
 San Juan (La Union).

San Juan, capitale du pays.

San Juan, province de la République dominicaine.
 San Juan de la Maguana, ville de la République dominicaine.

San Juan.

Cerros de San Juan, ville du département de Colonia.

San Juan ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs toponymes du pays :
 San Juan : capitale de la paroisse civile de San Juan de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 San Juan : capitale de la paroisse civile de San Juan de la municipalité de Sucre dans l'État de Sucre ;
 San Juan de Colón : chef-lieu de la municipalité d'Ayacucho dans l'État de Táchira ;
 San Juan de la Galdonas : capitale de la paroisse civile de San Juan de la Galdonas de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre ;
 San Juan de Payara : chef-lieu de la municipalité de Pedro Camejo dans l'État d'Apure ;
 San Juan de Puruname : une localité de la paroisse civile d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

San Juan ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays :
 San Juan : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 San Juan : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Sucre ;
 San Juan : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 San Juan de la Galdonas : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre ;
 San Juan de Guanaguanare : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Guanare dans l'État de Portuguesa.

Patronyme 

 Antonia San Juan (1961-), actrice, réalisatrice et scénariste espagnole.
 Francis San Juan (1929-1967), raseteur français.
 Martha San Juan França, journaliste et professeure d'université brésilienne.

Autres 
 San Juan, jeu de société créé par Andreas Seyfarth.
 ARA San Juan (S-42), sous-marin argentin.
 Naufrage de l'ARA San Juan (S-42)

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme